Кырыккудук — название населённых пунктов в Казахстане:
 
 Кырыккудук — село в Айтекебийском районе Актюбинской области, упразднено в 2015 году.
 Кырыккудук — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области, упразднено в 2020 году.

См. также 
 Кырыккудык